Senkewitsch () steht für:
 Juri Alexandrowitsch Senkewitsch (1937–2003), sowjetisch-russischer Arzt, Fernsehmoderator und Autor 
 Lew Alexandrowitsch Senkewitsch (1889–1970), sowjetischer Ozeanologe

Senkevich (englische Transliteration) steht für:
 (7980) Senkevich, ein Asteroid des Hauptgürtels